Evadne (filla d'Èpit), filla d'Èpit (altres genealogies n'atribueixen la paternitat a Posidó o Ares) i de Pítane. Mare d'Íam.
 Evadne (filla d'Ifis), filla d'Ifis, rei d'Argos. Mare d'Estènel.